Сезон 1905/06 — 1-й сезон для «Челси» в чемпионатах Англии, а также 1-й год со дня основания футбольного клуба. Футбольный клуб «Челси» с момента своего появления, сразу же вошёл в состав Футбольной лиги приняв участие во Втором дивизионе вместе с 19 другими командами. Под управлением играющего-тренера Джона Робертсона, «Челси» занял третье место в дивизионе, заработав 53 очка (по два очка за победу) в 38 играх.

Второй дивизион 

Второй дивизион Футбольной лиги сезона 1905/06 — 1-й сезон «Челси» в чемпионатах Англии. «Челси» занял третье место в дивизионе, заработав 53 очка (по два очка за победу) в 38 играх.

Турнирная таблица

Матчи 
Легенда

Кубок Англии 
Легенда

Литература

Ссылки 
 Стастистика на Soccerbase.com
 Официальный сайт
 Официальный сайт

1905/1906
Челси